est un mot latin qui désigne au départ une communauté. Par la suite, il a aussi pris le sens d'université.

De plus :

Enseignement 
 Universitas 21 est un réseau international d'universités axées sur la recherche ;
 Paris Universitas est une association loi de 1901 d'établissements d'enseignement supérieur parisiens.

Histoire 
 Une universitas est une entité administrative de l'Italie méridionale au Moyen-Âge ;
 L'universitas valachorum désigne le voïvodat transylvain au Moyen-Âge.

Autres 
 La fondation Universitas du Canada est un fournisseur de régimes enregistrés d'épargne-études (REEE) qui opère au Canada depuis 1964 et qui a changé de nom pour Fondation Kaleido en 2019 ;
 (905) Universitas est un astéroïde évoluant dans la ceinture principale.